Jméno Jana Šulcová se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jana Šulcová (herečka) (* 1947), česká herečka
 Jana Šulcová (hudebnice) (1935–2021), česká hudebnice a hudební pedagožka